En general, polimorfismo describe múltiples y posibles estados de una única propiedad.

Biología 
 El polimorfismo es la presencia, en una misma especie, de dos o más fenotipos claramente diferenciados.
 El polimorfismo genético se refiere a la existencia de  múltiples alelos de un gen en una población.
 El polimorfismo es la capacidad de los individuos de ciertas especies coloniales de diferenciarse entre sí para desempeñar diferentes funciones.

Informática 

 El polimorfismo es una de las propiedades fundamentales de la programación orientada a objetos.
 El polimorfismo es una técnica utilizada por virus y gusanos informáticos para modificar partes de su código y dificultar su detección.

Otros 

 El polimorfismo morfosintáctico se refiere a la propiedad de un vocablo que adopta formas distintas, con variantes combinatorias diversas dentro de su estructura morfológica. 
 En ciencia de los materiales y en mineralogía, el polimorfismo es la capacidad de un material sólido de existir en varias formas o estructuras cristalinas, todas ellas con la misma composición  química.
 En pericia caligráfica, se conoce como polimorfismo gráfico al trazado de una misma letra de forma diferente por un mismo amanuense o autor.